Максуел е шотландско или ирландско име и може да се отнася до:

 Джеймс Кларк Максуел – шотландски физик и математик (1831 – 1879) или кръстените на него:
 Максуел (означение Mx) — единица за измерване на магнитния поток в системата CGS
 Максуел – планина на Венера
 Робърт Максуел – британски медиен магнат (1923 – 1991)
 Максуел Андерсън – американски драматург, писател (1888 – 1959)
 Максуел Тейлър – американски военачалник и политик (1901 – 1987)
 Джон Максуел Кутси – южноафрикански писател, Нобелов лауреат за литература през 2003 г.
 Максуел Кабелину Андради – бразилски футболист
 Демон на Максуел – хипотетично същество